Linkshändigkeit bezeichnet
 eine Eigenschaft von Personen, die vorzugsweise die linke Hand benutzen, siehe Linkshänder
 einen Drehsinn des Spins von Elementarteilchen